— японская фамилия и топоним:

Географические объекты 
 Острова Огасавара, известные также как Бонинские острова — японский архипелаг, состоящий более чем из 30 островов
 Огасавара (национальный парк) — парк, расположенный на одноимённых островах
 Огасавара (округ) — округ префектуры Токио, включающий острова Огасавара
 Огасавара (село) — село в округе Огасавара

Персоналии 
 Огасавара, Ариса (1980-) — японская сэйю
 Огасавара, Ацуси (1976-) — режиссёр аниме.
 Огасавара, Аюми (девичья фамилия Онодэра; род. 1978) — японская кёрлингистка.
 Огасавара, Митихиро (1973-) — бейсболист
 Огасавара, Мицуо (1979-) — футболист

Исторические 
 Огасавара (род) — самурайский клан
 Огасавара Нагакиё (1162—1242) — вассал рода Минамото в период Хэйан
 Огасавара Нагакуни (1824—1877) — шестой и последний даймё княжества Карацу в провинции Хидзэн
 Огасавара Нагамити (1822—1891) — самурай и чиновник сёгуната Токугава в период бакумацу
 Огасавара Наганари (1867—1958) — адмирал и стратег Императорского флота Японии в периоды Мэйдзи и Тайсё
 Огасавара Нагасигэ (1650—1732) — даймё середины периода Эдо
 Огасавара Нагатада (?-1590), известен также как Огасавара Удзисукэ — самурай периода Сэнгоку
 Огасавара Нагатоки (1519—1583) — даймё провинции Синано в период Сэнгоку
 Огасавара Нагацунэ (1179—1247) — старший сын Огасавары Нагакиё
 Огасавара Таданобу (1862—1897) — даймё княжества Кокура в поздний период Эдо
 Огасавара Тададзанэ (1596—1667) — даймё начала периода Эдо
 Огасавара Удзиоки (1529—1569), известен также как Огасавара Удзикиё — самурай периода Сэнгоку

Вымышленные 
 Сатико Огасавара — главная героиня серии романов и аниме «Maria-sama ga Miteru»

Прочее 
 10169 Ogasawara — астероид Главного пояса, открытый 21 февраля 1995 года
 Идзу-Огасаварский жёлоб